Georgi Todorov (1858–1934) bolgár tábornok
Georgi Todorov (1949) bolgár tornász, olimpikon
Georgi Todorov (1952) olimpiai ezüstérmes bolgár súlyemelő
Georgi Todorov (1960) bolgár súlylökő, olimpikon